Desa Garawangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Garawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 108,33), Jawa Barat, 
 Desa Garawangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 108,55), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar